

Населені пункти та їхні частини
 Малінець — село в гміні Поток-Велькі Янівського повіту Люблінського воєводства
 Малінець — село в гміні Баб'як Кольського повіту Великопольського воєводства
 Малінець — частина міста Конін в Великопольському воєводстві
 Малінець — частина села Ізбиця-Весь у гміні Ізбиця Красноставського повіту Люблінського воєводства
 Малінець — частина села Русець у гміні Русець Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Малінець — частина села Йодлувка-Туховська в гміні Тухув Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Малінець — осада в гміні Радово-Мале Лобезького повіту Західнопоморського воєводства

Примітки